Serrat Llarg (Pinell de Solsonès), muntanya al municipi del Pinell de Solsonès
 Serrat Llarg (Su), serra propera al poble de Su, entre els municipis de Pinós i de Riner (Solsonès)
 Serrat Llarg (Torroella de Montgrí), serrat al municipi del Torroella de Montgrí (Baix Empordà)